Mahling ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph-Hellmut Mahling (1932–2012), deutscher Musikwissenschaftler 
 Friedrich Mahling (1865–1933), deutscher Theologe
 Gottfried Mahling (1867–1931), deutscher Opernsänger und Theaterregisseur 
 Lothar Mahling (* 1952), deutscher Journalist und Medienberater

Siehe auch:

 Maling